Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Соревнования начались в 15:15 по местному времени (UTC+9). Первую половину дистанции после массового старта — 15 км — участники прошли классическим стилем, затем сменили лыжи и палки в специальной зоне (пит-стоп) и прошли вторую половину дистанции свободным стилем – также 15 км.

Действующим олимпийским чемпионом в скиатлоне являлся швейцарский лыжник Дарио Колонья.

Меньше чем через минуту после старта в завал попали Симен Хегстад Крюгер, Денис Спицов и Андрей Ларьков. Крюгер сумел догнать лидеров и затем победить в гонке. Спицов пришёл в итоге четвёртым.

По итогам гонки весь пьедестал заняли представители Норвегии. Мартин Сюннбю после бронзы на аналогичной дистанции предыдущих Игр в Сочи на этот раз завоевал серебро, а Симен Крюгер и Ханс Холунн – будучи до этого лишь победителями и призёрами этапов Кубка мира – выиграли свои первые медали на крупных мировых турнирах.

Данная гонка является 13-й в истории олимпийских лыж, когда пьедестал почёта заняли представители одной страны. Норвегия это сделала уже в 5-й раз.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)